Csehország
 Veselí, település a Pardubicei járásban
 Veselí nad Lužnicí, település a Tábori járásban
 Veselí nad Moravou, település a Hodoníni járásban
 Vysoké Veselí, település a Jičíni járásban